Иогансен — фамилия.
 Иогансен, Вильгельм Людвиг (1857—1927) — датский биолог.
 Иогансен, Вильям Юльевич (1857 — после 1917) — русский архитектор.
 Иогансен, Эрнст (1898—1977) — немецкий писатель, драматург.
 Иогансен, Юлий Иванович (1826—1904) — музыкальный педагог, теоретик.

См. также